Wir steht für:
 Personalpronomen der 1. Person Plural, siehe Inklusives und exklusives Wir
 Ausdruck des Pluralis Majestatis
 Autorenplural, siehe Pluralis Auctoris
 Bescheidenheitsplural, siehe Pluralis Modestiae
 Wir (1982), deutscher Fernsehfilm von Vojtech Jasný
 Wir (2003), deutscher Spielfilm von Martin Gypkens
 Wir – Der Sommer, als wir unsere Röcke hoben und die Welt gegen die Wand fuhr, belgisch-niederländischer Film von René Eller
 Wir (2019), US-amerikanischer Spielfilm von Jordan Peele
 Wir (Band), Rockband aus der DDR
 Wir (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie von 2021
 Wir (Lied), Lied von Freddy Quinn aus dem Jahr 1966
 Wir (Roman), dystopischer Roman von Jewgeni Samjatin aus dem Jahr 1920
 Wir-Gefühl, Begriff aus der Soziologie, der den Zusammenhalt einer beliebigen Gruppe beschreibt
 bis 1993 verwendeter Titel der Mitarbeiterzeitung der Deutschen Bundesbahn, siehe DB Welt
 Wir (IG Metall Wolfsburg), Monatsmagazin für die Mitglieder in der IG Metall Wolfsburg

WIR bzw. W.I.R. steht für:
 West India Regiment, ehemaliger britischer Truppenteil
 West Irian, Westneuguinea, UNDP-Code
 Wienerwald Initiativ Region
 W.I.R. (Wilhelm Imperator Rex) als Monogramm von Kaiser Wilhelm II. (Deutsches Reich)
 WIR Bank, eine gesamtschweizerische Mittelstandsbank
 Aktion WIR, Polizeigewerkschaftsinitiative in Nordrhein-Westfalen
 WIR (Künstlergruppe), Münchner Künstlergruppe 1959–1965
 Wairoa Aerodrome (IATA-Code), Flugfeld des Wairoa Districts, Region Hawke’s Bay, Neuseeland
 Willkommen in der Realität (WIR), Bremer Kleinpartei

wir steht für:
 Wiraféd (ISO-639-3-Code), Varietät der Kagwahiva-Sprache im Mato Grosso, Brasilien, gehört zu den Tupí-Guaraní-Sprachen
 eine ehemalige Konsumenteninformationssendung des ORF

Siehe auch:
 Wier
 Wihr
 Vir

Abkürzung